Kirill může znamenat:

 Kirill (Dmitrijev) – kněz Ruské pravoslavné církve v zahraničí a arcibiskup sanfranciský a západoamerický.
 Kirill (patriarcha moskevský) – ruský náboženský činitel, biskup Ruské pravoslavné církve
 Orkán Kirill – tlaková níže, bouře z roku 2007